As eleições municipais de Goiânia no ano de 1988 foram realizadas no dia 15 de novembro do mesmo ano, em turno único. 

Nion Albernaz do PMDB foi eleito em turno único, derrotando o  do PT, Pedro Wilson Guimarães.

Resultado da eleição para prefeito

Ver também 
 Eleições municipais no Brasil em 1988

 
 

Goiânia
Eleições em Goiânia